Wendy Turnbull e John Lloyd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Kathy Jordan e Mark Edmondson.

Martina Navrátilová e Paul McNamee hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 6–2 Elizabeth Smylie e John Fitzgerald.

Teste di serie

 Wendy Turnbull /  John Lloyd (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Paul McNamee (campioni)
 Anne Hobbs /  Robert Seguso (secondo turno)
 Helena Suková /  Pavel Složil (quarti di finale)

 Jo Durie /  Steve Denton (quarti di finale) 
 Kathy Jordan /  Mark Edmondson (semifinali) 
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (finale) 
 Betsy Nagelsen /  Scott Davis (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1985